Alicja Leszczyńska (née en 1988), joueuse de volley-ball polonaise ;
 
 Anna Leszczyńska (1660-1727), mère du roi de Pologne Stanislas Leszczyński ;
 Anne Leszczynska (1699-1717), fille de Stanislas Leszczynski ;
 Marie Leszczyńska (1703-1768), fille de Stanislas Leszczyński, reine de France, épouse de Louis XV.

Voir aussi 
 Leszczyński

Patronyme polonais

de:Leszczynski